Лас Пенкас има више значења:

 Лас Пенкас (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лас Пенкас (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику